Шумен () — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области. Население составляет 118 633 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Белокопитово
 Благово
 Васил-Друмев
 Велино
 Ветриште
 Вехтово
 Градиште
 Дибич
 Друмево
 Ивански
 Илия-Блысково
 Кладенец
 Конёвец
 Костена-Река
 Лозево
 Мадара
 Мараш
 Новосел
 Овчарово
 Панайот-Волово
 Радко-Димитриево
 Салманово
 Средня
 Струино
 Царев-Брод
 Черенча
 Шумен

Общины Шуменской области